Jardin Anglais – giardino di Ginevra
 Jardin Anglais – giardino di Vesoul